Backtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Backtjärnen (Gillberga socken, Värmland), sjö i Säffle kommun, 
Backtjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (5,01 ha)
Backtjärnen (Hagfors socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (16,2 ha)
Backtjärnen (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Backtjärnen (Transtrands socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Backtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Backtjärnen (Hallens socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Backtjärnen (Ås socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (5,32 ha)
Backtjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (7,35 ha)
Backtjärnen (Arnäs socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Backtjärnen (Sidensjö socken, Ångermanland, 702117-160446), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Backtjärnen (Sidensjö socken, Ångermanland, 702986-161811), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Backtjärnen, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn